Фогельзанг ():
 Фогельзанг (Одерталь)
 Фогельзанг (Цеденик)
 Фогельзанг-Варзин ()

здания 
 

 Фогельзанг (лагерь) — образец нацистской архитектуры в парке Айфель

фамилии 
 

 Фогельзанг, Андреас (XVI век) — немецкий музыкальный теоретик.
 Фогельзанг, Генрих (1862—1914) — немецкий предприниматель и путешественник.
 Фогельзанг, Теодор (род. 1990) — немецкий футболист.
 Фогельзанг, Томас — немецкий кёрлингист.
 Фогельзанг, Фридрих (1877—1914/18) — немецкий переводчик, египтолог.

Примечания